Derek Ryan, né le  à Spokane, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004||Chiefs de Spokane||LHOu||1||1||0||1||0||4||1||0||1||0
|-
|2004-2005||Chiefs de Spokane||LHOu||71||14||32||46||39||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Chiefs de Spokane||LHOu||72||24||37||61||50||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Chiefs de Spokane||LHOu||72||28||31||59||50||6||3||2||5||2
|-
|2006-2007||Wings de Kalamazoo||UHL||3||0||2||2||0||13||4||1||5||8
|-
|2007-2008||Université de l'Alberta||SIC||28||11||14||25||20||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Université de l'Alberta||SIC||25||16||19||35||16||5||1||6||7||2
|-
|2009-2010||Université de l'Alberta||SIC||28||14||25||39||30||5||0||2||2||0
|-
|2010-2011||Université de l'Alberta||SIC||28||17||30||47||18||4||4||5||9||0
|-
|2011-2012||Székesfehérvár||EBEL||50||25||24||49||20||6||1||3||4||6
|-
|2011-2012||Székesfehérvár||OB I. ||-||-||-||-||-||5||3||7||10||2
|-
|2012-2013||EC Villacher SV||EBEL||54||27||39||66||22||7||3||8||11||6
|-
|2013-2014||EC Villacher SV||EBEL||54||38||46||84||50||9||2||14||16||6
|-
|2014-2015||Örebro HK||SHL||55||15||45||60||18||6||0||1||1||2
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 70 || 23 || 32 || 55 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 9 || 5 || 8 || 13 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 67 || 11 || 18 || 29 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 80 ||15 ||23 ||38 ||28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 81 ||13 ||25 ||38 ||24 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH || 68 ||10 ||19 ||29 ||10 || 10 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 43 || 2 || 11 || 13 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Oilers d'Edmonton || LNH || 75 || 10 || 12 || 22 || 8 || 15 || 1 || 2 || 3 || 4
|-

| 420 || 63 || 108 || 171 || 110 || 30 || 2 || 4 || 6 || 6

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||10 ||4 ||3 ||7 ||0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2019 || align=left| || align=left| Championnat du monde ||7 ||1 ||3 ||4 ||2 || align=left| Septième

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Spokane (Washington)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Chiefs de Spokane
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du EC Villacher SV
Joueur du Örebro HK
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Oilers d'Edmonton